NFK steht als Abkürzung für:
 Norfolk, englische Grafschaft, Chapman-Code
 Norfolkinsel, Länderkürzel nach ISO 3166
 Naturfaserverstärkter Kunststoff

nFK steht als Abkürzung für:
 Nutzbare Feldkapazität

NFK